Tălmaciu se poate referi la:

 Localități din România
Tălmaciu - oraș din județul Sibiu
Colonia Tălmaciu - localitate suburbană aparținând de orașul Tălmaciu, județul Sibiu
Tălmăcel - localitate suburbană aparținând de orașul Tălmaciu, județul Sibiu
Tălmaci - sat din comuna Craiva, județul Arad